Pokémon Snap (1999), een computerspel voor de Nintendo 64
 New Pokémon Snap, een computerspel voor de Nintendo Switch uitgebracht op 30 april 2021